Franz Lechleitner ist der Name folgender Personen:

* Franz Lechleitner (Schriftsteller) (1865–1928), österreichischer Schriftsteller 
 Franz Lechleitner (Sänger) (1914–1979), österreichischer Sänger (Tenor) 
 Franz Lechleitner (Ingenieur), österreichischer Ingenieur (Tonträger)
 Franz Lechleitner (Rennrodler) (* 1963), österreichischer Rennrodler